Un Suprême Conseil est le nom donné à l'instance dirigeante des hauts grades de la franc-maçonnerie du Rite écossais ancien et accepté (REAA). Le terme de Suprême Conseil est aussi utilisé par certaines juridictions pratiquant d'autres rites.

 Suprême Conseil de la Juridiction Sud
 Suprême Conseil Grand Collège du Rite écossais ancien accepté ancienne dénomination du Grand Collège des Rites écossais du Grand Orient de France.
 Suprême Conseil de France.
 Suprême Conseil universel mixte « le Droit humain » (1901) gérant toutes les fédérations du Droit humain.
 Le Suprême Conseil pour la France (1965), lié depuis 2014 à la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, précédemment lié à la Grande Loge nationale française. 
 Le Suprême Conseil féminin de France, installé à Londres le  par le Suprême Conseil féminin du Royaume-Uni et du Commonwealth. Proclamé le , il est lié à la Grande Loge féminine de France.
 Le Suprême Conseil mixte de France (1982), lié à la Grande Loge mixte de France.
 Le Conseil Suprême du R.E.A.A.Lux ex Tenebris (2007), lié par un protocole unique (2013) à la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra.
 Le Suprême Conseil national de France (2014), lié à la Grande Loge nationale française.
 Le Suprême Conseil mixte universel (2014), lié à la Grande Loge mixte universelle.